Kampf der Titanen bezeichnet:

 in der griechischen Mythologie den Krieg zwischen den zwei Göttergeschlechtern der Titanen, siehe Titanomachie
 den Titel folgender Filme:
 Kampf der Titanen (1981), US-amerikanischer Fantasyfilm von Desmond Davis
 Kampf der Titanen (2010), US-amerikanischer Fantasyfilm von Louis Leterrier

Siehe auch:
 Godzilla und der Kampf der Titanen